Powerful (Major Lazer), een single van de elektronische muziekgroep Major Lazer uit 2015
Powerful (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen